Az 1971-es magyar férfi röplabdabajnokság a huszonhatodik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Ózdvidéki Bányász a Farkaslyuki Bányász új neve.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1972

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag